Алекса́ндр Рома́нович (фон-) Бок (1829—1895) — российский скульптор немецкого происхождения, профессор Императорской Академии художеств.

Биография 
Окончил курс в Императорской Академии художеств (1850—1857). Ученик П. К. Клодта. Во время учёбы получал награды Академии: малая серебряная медаль (1853), большая серебряная (1854), большая серебряная и малая золотая (1855) за барельеф «Милосердие самарянина», большая золотая медаль (1857) за барельеф «Распятие Христа Спасителя» и звание классного художника.

Отправлен пенсионером Академии за границу (1858). Стажировался в 1858—1864 годах в Германии, Франции и Италии.

Получил звание профессора скульптуры (1864) за исполненные им в Риме статуи «Психея» и «Амур, отпускающий на свободу пойманного им мотылька», а в следующем году избран в преподаватели скульптурного отделения. Оба произведения были приобретены императором, хранились в Эрмитаже, а затем поступили в Русский музей.

Преподавал в Академии художеств (1865—1895). Член Совета Академии (1865). Профессор 1-й степени (1883).

21 мая 1880 года Бок предложил академическому музею приобрести его работы — портрет профессора живописи Т. А. фон Неффа, а также «слепок колоссального бюста императрицы Екатерины II, слепленного для города Моршанск». Обе работы были приняты в музей. По состоянию на 2020 год портрет фон Неффа хранится в Русском музее, а слепок бюста Екатерины II — в фонде скульптуры Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств.

Созданная Боком бронзовая композиция «Минерва, окруженная мальчиками-гениями искусств» для увенчания купола здания Академии художеств в Петербурге была признана наилучшей и была установлена в 1885 году. В 1900 году скульптура погибла в пожаре, в 2003 году была восстановлена.

Главные произведения
 Барельефы: «Милосердный самаритянин» (1855), «Распятие Христа Спасителя» (1857); скульптуры «Надежда», «Амур с голубками», «Вакханка с амуром» и др. (1858—64)
 Статуи «Амур, отпускающий мотылька на волю» (1862), «Психея» (1864)
 Горельеф «Суд царя Соломона» на фасаде здания судебных учреждений в Санкт-Петербурге (сер. 1860-х)
 Памятники — «фельдмаршалу князю И. Ф. Паскевичу-Эриванскому» в Варшаве (1869), «композитору М. И. Глинке» в Смоленске (1885), «бюст императрицы Екатерине II» в Моршанске (экспонировался на IV выставке Общества выставок художественных произведений, а позднее ошибочно приписывался Самуилу Гальбергу; вновь изготовленная копия установлена в Моршанске в 2018 году).
 Портреты П. К. Клодта (1870) и Т. А. Неффа (1876)
 Композиции — «Фавн» (1878), «Занозил ногу» (1884)
 Создал группу «Минерва, окруженная мальчиками-гениями искусств», которая была установлена в 1885 на куполе здания Академии художеств в Петербурге (погибла во время пожара в 1901; сохранились модели — ок. 1875).

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 Ф. И. Булгаков Наши художники. — Т. 1: А—К. — СПб., 1889. — С. 48—52.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. М., 1972, т. 2. С. 17.

Ссылки 
 
 Культурное наследие земли Смоленской
 Искусство в филателии 
 Скульптор Александр фон Бок, 1829—1895
 Пименов Н. С., Бок А. Р. Памятник И. Ф. Паскевичу в Варшаве. 1872. ГРМ 
 Бок Александр Романович фон 

Преподаватели Императорской Академии художеств